est la formule brute de plusieurs isomères.

 atracurium, numéro CAS , mélange d'énantiomères et diastéréoisomères
 cisatracurium, numéro CAS , énantiomère bis(1R,2R)